Маннерсдорф-ан-дер-Рабниц () — община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Входит в состав округа Оберпуллендорф. Население составляет 1818 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 38,4 км². Официальный код — 1 08 11.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Рудольф Драскофитс (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей общины () состоит из 21 места.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 10 мест.

Источники 
 Географический справочник Бургенланда (нем.)
 Реформирование общин Австрии в 1945-2015 гг. Quelle: Statistik Austria (нем.)
 Региональные подразделения Австрии Quelle: Statistik Austria (нем.)

Литература 
  Бургхардт, Эндрю Ф. Политическая география Бургенланда — Вашингтон: Национальная академия наук, 1958 — С. 352 (англ.)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бургенланда